Владислав може да се отнася за:

 Владислав – славянско мъжко лично име;
 Владислав – село във Великотърновска област;
 „Владислав“ – някогашен футболен отбор от София, съществувал между 1923—1991;
 Владислав III Варненчик – крал на Полша и Унгария, неговото име носят във Варна:
 Парк-музей „Владислав Варненчик“ – във Варна;
 „Владислав Варненчик“ (или „Владиславово“) – голям квартал във Варна;
 „Владислав Варненчик“ (често само „Владислав“) – булевард във Варна;
 „Владислав“ – футболен отбор от Варна, съществувал самостоятелно между 1916—1945;

Вижте също 
 Владислав I (Бохемия) – дук на Бохемия от Пшемисловата династия.
 Владислав II (Бохемия) – крал на Бохемия от династията Пршемисловци.
 Владислав Ополчик – полски княз и праправнук на княгиня Виола Ополска, племенница на цар Иван Асен II.
 Владислав I Локетек – крал на Полша в периода (1320-1333).
 Йогайла-Владислав – велик княз на Литва и крал на Полша през XIV-XV век.
 Владислав Варненчик потегля на кръстоносен поход и достига до Варна, където загива в бой с турците на 10 ноември 1444 г.
 Владислав Цепеш – владетел на Влашко.
 Владислав Граматик – книжовник, писал на старобългарски език и работил през втората половина на 15 век в Северна Македония.
 Владислав IV Васа – крал на Полша и велик княз на Литва в периода (1632-1648).
 Стефан Владислав II – непризнат сръбски крал, претендент за короната.
 Владислав Постум – е крал на Унгария, крал на Бохемия и ерцхерцог на Австрия.